Поштова — прикметникова форма від слова пошта, також власна назва для деяких географічних об'єктів.

Залізниця:
 Поштова — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці
 Поштова — пасажирський залізничний зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Поштова площа (Київ)
 Поштова площа (станція метро)
 Поштова станція (значення)
 Поштова вулиця